Хесу́с Дави́д Хосе́ Ме́ндес (; родился 1 августа 1984 года, Сан-Рафаэль, Аргентина) — аргентинский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Аргентины.

Клубная карьера 
Мендес — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 3 марта 2004 года в матче против «Атлетико Рафаэла» он дебютировал в аргентинской Примере. В 2006 году для получения игровой практики Хесус на правах аренды выступал за «Олимпо». В 2007 году Мендес переехал в Европу, где отыграл сезона за швейцарский «Санкт-Галлен». Летом 2008 году Хесус вернулся на родину, подписав контракт с «Росарио Сентраль». 9 августа в матче против «Эстудиантеса» он дебютировал за новую команду. 8 марта 2009 года в поединке против «Сан-Лоренсо» Мендес забил свой первый гол за «Росарио Сентраль».

В начале 2010 года Мендес перешёл в «Бока Хуниорс». 1 февраля в матче против «Архентинос Хуниорс» он дебютировал за новую команду. В 2011 году Хесус на правах аренды вернулся в «Росарио Сентраль». В 2012 году клуб продлил аренду Мендеса. В 2013 году он помог команде вернуться в элиту, после чего «Росарио» выкупил его трансфер у «Бока Хуниорс».

Летом 2014 года Менедес перешёл в «Индепендьенте». 10 августа в матче против «Атлетико Рафаэла» он дебютировал за новую команду. 27 сентября в поединке против своего бывшего клуба «Росарио Сентраль» Хесус забил свой первый гол за «Индепендьенте».

Летом 2016 года контракт Мендеса с «Индепендьенте» истёк и на правах свободного агента Хесус присоединился к мексиканской «Толуке». 17 сентября в матче против «Гвадалахары» он дебютировал в мексиканской Примере. 15 января 2017 года в поединке против столичной «Америки» Хесус забил свой первый гол за «Толуку». В начале 2018 года Мендес перешёл в «Велес Сарсфилд». 27 января в матче против «Дефенса и Хустисия» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
1 октября 2009 года в товарищеском матче против сборной Ганы Мендес дебютировал за сборную Аргентины, заменив во втором тайме Энцо Переса.

Примечания

Ссылки 
 
 Guardian statistics
 
 Argentine Primera statistics
 Profile at Boca Juniors' official website

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»